Gnomo — figura mitológica
Gnomo (teste nuclear) — levado a cabo em 1958
Gnômon — parte de um relógio solar

Ver também
 GNOME — projeto de software livre de interface para o ambiente desktop do Linux
 Gnome sort — algoritmo de ordenação
 Gnome et Rhône — empresa francesa fabricante de motores de aviões e motocicletas
 Gnoma — uma espécie de ditado, ou máxima, que fornece ensinamento de maneira compacta